Carlos Saucedo – calciatore boliviano
 Danny Saucedo – cantante svedese
 Fernando Saucedo – calciatore boliviano
 Guillermo Saucedo – ex schermidore argentino
 Jhons Saucedo – ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Mauricio Saucedo – calciatore boliviano
 Raúl Saucedo – schermidore argentino
 Sebastian Saucedo – calciatore statunitense
 Ulises Saucedo – allenatore di calcio e arbitro di calcio boliviano